Новодобринка () — упраздненное село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Белгородского сельского округа. Код КАТО — 116437105.

География 
Село располагалось в восточной части района, вдоль реки Сыркырама, в 29 км на восток от центра района села Балкашино, в 3 км на юг от центра сельского округа села Белгородское.

История 
В 2009 г. переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Белгородское.

Население 
В 1989 году население села составляло 186 человек (из них русских 100%).

В 1999 году население села составляло 158 человек (82 мужчины и 76 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 15 человек (7 мужчин и 8 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Сандыктауского района